Квасовка — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Квасовка — агрогородок в Гродненском районе Гродненской области.

Россия 
 Квасовка — деревня в Любинском районе Омской области.